Das Juniorinneneinzel der US Open 2019 ist ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Wang Xiyu, die in diesem Jahr in der Damenkonkurrenz antritt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2019